Die Saison 2004/05 war die 83. Spielzeit der Ligue Magnus, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt der Hockey Club de Mulhouse. Die Sangliers Arvernes de Clermont stiegen in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die 15 Mannschaften jeweils 28 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 12 der Hauptrunde spielten anschließend in einer Platzierungsrunde um Platz 9. Die drei Letztplatzierten der Hauptrunde bestritten eine Abstiegsrunde, deren Letztplatzierter in der Relegation gegen den Zweitligameister antreten musste. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und Overtime erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Playoffs

Platzierungsrunde um Platz 9

Abstiegsrunde

Relegation 
 Hockey Club de Caen - Sangliers Arvernes de Clermont 4:4/8:2

Auszeichnungen

Weblinks 
 

2004
Eishockeysaison 2004/05